Флаг муниципального образования Варгашинский район Курганской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 мая 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5713.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух равновеликих вертикальных полос: красной и жёлтой; в центре полотнища изображены фигуры из герба района, выполненные чёрными, жёлтыми и красными цветами».

Символика 
Начало заселения, и освоения территории современного Варгашинского района русскими людьми падает на конец XVII века. К 40-м годам XVIII века пограничная линия (Ишимская) с кочевниками разделяла территорию будущего района примерно пополам (что на флаге символически представлено рассечением полотнища на две части). Только с 50-х годов XVIII века, с постройкой новой погранично-оборонительной линии, территория района прочно вошла в состав Российского государства. Одним из звеньев старой пограничной линии являлся форпост Максимовский. С переносом границы его военно-оборонительное значение утратилось, и позже на месте форпоста возникла деревня Варгашева (Варгаши). Именно по имени этой деревне назван районный центр и район.

Посёлок Варгаши обязан своим возникновением строительству Транссибирской магистрали. За время своего существования Варгашинский район превратился из аграрного района в аграрно-промышленный. Огромное значение в этом превращении отводится железнодорожной станции (символически представленной на флаге колесом), поскольку железная дорога обеспечила и надёжную связь, и скорое сообщение с окружным, а потом и областным центром, а также материальное обеспечение жителей и местных предприятий.

Колесо — не только символическое отражение на флаге Варгашинского района поселения железнодорожной станции, но и символ вечного движения и развития;

Языки пламени, которые сопровождают колесо, символизируют завод противопожарного и специального оборудования (ОАО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования»), определяющий промышленное лицо района.

Красный цвет символизирует труд, жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, прочности, силы, великодушия.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

Примечания 

Флаги с изображением колеса
Флаги с изображением пламени